Tébéré peut désigner :
 Tébéré, la localité située dans le département de Nouna au Burkina Faso
 Tébéré, la localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso